Атабаево — название населённых пунктов в России:

 Атабаево — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Атабаево — село в Лаишевском районе Татарстана.
 Атабаево — деревня в Киясовском районе Удмуртии.
 Атабаево — деревня в Можгинском районе Удмуртии.